Čerević (izvirno ) je naselje v Srbiji, ki upravno spada pod Občino Beočin; slednja pa je del Južnobačkega upravnega okraja.

Demografija 

V naselju živi 2271 polnoletnih prebivalcev, pri čemer je njihova povprečna starost 39,1 let (37,8 pri moških in 40,4 pri ženskah). Naselje ima 1019 gospodinjstev, pri čemer je povprečno število članov na gospodinjstvo 2,77. Поред староседелачког становништва шездесетих let овде је досељено преко 150 породица, махом из крајине из околине lрњавора и Бања Луке. To naselje je, glede na rezultate popisa iz leta 2002, v glavnem srbsko (81%). Поред њих je и Хрвата (6%) и Словака (3%). Осталих националности je знатно мање.

Viri in opombe

Glej tudi 
 seznam naselij v Srbiji

Naselja Južnobačkega upravnega okraja